Франческони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Франческони, Джанлука (род. 1971) — итальянский футболист.
 Франческони, Джуди (род. 1957) — американский фотограф.
 Франческони, Лука (род. 1956) — итальянский композитор.
 Франческони, Фульвио (род. 1944) — итальянский футболист.